Pectiniunguis är ett släkte av mångfotingar. Pectiniunguis ingår i familjen småjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småjordkrypare
Pectiniunguis